Buzura dargei är en fjärilsart som beskrevs av Claude Herbulot 1973. Buzura dargei ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
dargei